Ferrari 126 C2 
Ferrari 126 C3 
Ferrari 126 C4 
Ferrari 126 CK